Přírodní lanthan (57La) je tvořen dvěma izotopy: 138La (přirozený výskyt 0,089 %, poločas přeměny 1,02×1011 let) a 139La (99,911 %). Bylo také popsáno 37 umělých radioizotopů, s nukleonovými čísly 117 až 155, a několik jaderných izomerů tohoto prvku. Nejstabilnější umělé radioizotopy jsou 137La (poločas přeměny 6×104 let), 140La (1,678 55 dne), 135La (19,5 hodiny) a 132La (4,8 h). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 4 hodiny, většina pod 30 sekund. Radioizotopy s nukleonovým číslem 137 a nižším se většinou přeměňují beta plus přeměnou na izotopy barya, zatímco u 140La a těžších radioizotopů převažuje přeměna beta minus na cer..

Seznam izotopů

Reference 

Lanthan
Lanthan